Xanthippe, de (waarschijnlijk) tweede echtgenote van de filosoof Socrates
 Xantippe (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten (Pyralidae)
 Xantippe (boekhandel), de eerste vrouwenboekhandel van Amsterdam